Amerikai Egyesült Államok
 London Township (Kansas)
 London Township (Michigan)
 London Township (Minnesota)
 Kanada
 London Township (Ontario)